Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Brzozowa – część wsi Goczałkowice-Zdrój w woj. śląskim w pow. pszczyńskim, w gminie Goczałkowice-Zdrój
 Kolonia Brzozowa – kolonia wsi Brzozowa w woj. lubelskim w pow. opolskim, w gminie Wilków